FKM kan syfta på:

 Fkm* – ett klubbmästeri under Fysiksektionen vid Tekniska Högskolans Studentkår, Stockholm
 FKM (musikgrupp) – ett svenskt punkband
 FKM – ett tidigare flygkommando inom Försvarsmakten, se Mellersta flygkommandot